Die Bank Austria-Tennis Trophy 2008 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 12. Oktober 2008 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde in der Halle auf Hartplatz gespielt. In derselben Woche wurden in Moskau der Kremlin Cup sowie in Stockholm die Stockholm Open ausgetragen, die anders als das Turnier in Wien, welches zur Kategorie der International Series Gold gehört, nur zur Kategorie der International Series zählten.

Der Serbe Novak Đoković trat im Einzel nicht zur Titelverteidigung an, der topgesetzte Schweizer Stan Wawrinka schied bereits in der ersten Runde aus. Der Titel ging überraschend an den Deutschen Philipp Petzschner, der erst nach überstandener Qualifikation in den Hauptbewerb des Turniers eintrat und dadurch seinen bislang einzigen Titel im Einzel errung. Er setzte sich im Finale in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4 gegen Gaël Monfils durch. Im Doppel schieden die polnischen Titelverteidiger (Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski) bereits in der ersten Runde aus. Der Titel ging an Max Mirny und Andy Ram, welche damit ihren ersten gemeinsamen Titel gewannen. Sie besiegten im Finale das deutsch-österreichische Duo bestehend aus Philipp Petzschner und Alexander Peya mit 6:1, 7:5.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 674.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 674.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 4. bis 5. Oktober 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)

ATP Tour 2008
2008